Спінень () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Спінень () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Спінень.
 Спінень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Андрієшень.
 Спінень () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Мелінешть.